Президе́нтский дворе́ц () — здание, расположенное в Тайбэе, столице Китайской Республики.
Строительство здания продолжалось с 1906 по 1919 годы. Первоначально оно представляло собой Дом генерал-губернатора Тайваня, так как остров с 1895 по 1945 годы был японской колонией. Несмотря на то, что здание сильно пострадало от бомбардировок союзников, китайские власти начали его восстановление только в 1947 году. В 1950 году, когда правительство Китайской Республики утратило контроль над материковым Китаем, здание стало Дворцом Президента Китайской Республики.

См. также 
 Дом генерал-губернатора Кореи
 Генерал-губернаторы Тайваня
 Президент Тайваня

Президентские дворцы
Политика Китайской Республики
Тайвань под управлением Японии
Достопримечательности Тайбэя
Здания и сооружения, построенные в 1919 году